Żelisław – imię
 Żelisław – komes w czasach Bolesława Krzywoustego
Miejscowości w Polsce:
 Żelisław – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Małomice
 Żelisław – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Żelisław – nieistniejąca wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pszczółki
 Żelisław-Kolonia – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki